Виктор Чучков (Спиридонов) е български композитор и концертиращ пианист, професор.

Биография 
Роден е на 25 февруари 1946 г. в Горна Оряховица. От малък изучава пиано, на 20 години печели правото на стипендия в Римската музикална академия „Санта Чечилия“. Завършва Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ в София. Професор е по камерна музика и преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Два мандата е председател на Съюза на композиторите в България (1999 – 2005). Творбите му се изпълняват в над 16 страни в Европа, Азия и Латинска Америка. Автор на някои от най-обичаните детски песни, като „Химн на сътворението“, „Дъга“.

Почетен гражданин на Горна Оряховица от 1998 г. Лауреат е на международни и на национални конкурси. Награден е с орден „Кирил и Методий“ I степен.

Източници 
 проф. Виктор Чучков – композитор, пианист, педагог

Български композитори
Български пианисти
Почетни граждани на Горна Оряховица
Възпитаници на Националната музикална академия
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени в Горна Оряховица